Де Рандами () — фамилия. Известные носители:

 Де Рандами, Жермейн (род. 1984) — голландский кикбоксер и боец ММА.
 Де Рандами, Серджио (род. 1984) — суринамский баскетболист, тяжёлый форвард.